Соревнования по стрельбе из винтовки с трёх позиций на 300 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли с 3 по 5 августа. Приняли участие 30 спортсменов из шести стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований